Ángel López Jiménez (* 1955 in Toledo) ist ein spanischer Astronom und Asteroidenentdecker. Er arbeitet am Observatorium Mallorca und hat am Observatori Astronomic de Consell auf der Insel ein automatisches Observatorium gebaut.

Im Rahmen seiner Beobachtungen entdeckte er zwischen 1992 und 2003 zusammen mit Kollegen mehr als 50 Asteroiden.

Am 15. August 2022 wurde ein Asteroid nach ihm benannt: (19506) Angellopez.

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Astronom (21. Jahrhundert)
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Spanier
Geboren 1955
Mann